Pihama steht für:

 Pihama (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland

Pihama ist der Familienname folgender Personen:

 Leonie Pihama, neuseeländische Hochschullehrerin